Село́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 160 км на юг от Орлеана, 36 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 384 человека (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Жермен (), XIV век
 Горы Пюи-де-л’Аж ()
 Замок Селон (), XV век

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini